

Mythologie
 Lilith, een demon uit de Mesopotamische en Joodse mythologie en volgens de middeleeuwse joods literatuur de eerste vrouw van Adam

Personen
 Lilith (kunstenaar), een Nederlands beeldend kunstenaar en fotograaf

Muziek
 Lilith Fair, een concerttournee

Film
 Lilith (1964) van Robert Rossen met Warren Beatty en Jean Seberg
 Lilith (2011), horrorfilm van Sridhar Reddy met Julia Voth
 Lilith (2013), horrorfilm van Maxim Stollenwerk met Wim Willaert

mediaplatform
Lilith (mediaplatform), een intersectioneel feministisch mediaplatform waar overwegend vrouwen en andere gemarginaliseerden aan het woord zijn over politiek, economie, media, kunst, mode en wetenschap

Zie ook
 Lilitu, een demon uit de Babylonische mythologie